Delaware County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Delaware County (Indiana)
 Delaware County (Iowa) 
 Delaware County (New York)
 Delaware County (Ohio)
 Delaware County (Oklahoma)
 Delaware County (Pennsylvania)